El término Puente de Piedra puede aludir al:

Puente de Piedra de Lima en Perú;
Puente de Piedra de Skopje, en Macedonia;
Puente de Piedra de Zaragoza en España;
Puente de Piedra de Logroño, también en España;
Puente de Piedra de Soria, en España;
Puente de Piedra de Zamora, en España igualmente;
Puente de Piedra de Porto Alegre en Brasil;
Puente de Piedra de Písek, en Chequia;
Puente de Piedra de Burdeos, en Francia;
Puente de Piedra de Verona, en Italia.